Villaescusa de Haro är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cuenca och regionen Kastilien-La Mancha, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Villaescusa de Haro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villaescusa de Haro är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Villaescusa de Haro. Runt Villaescusa de Haro är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Belmonte,  km sydväst om Villaescusa de Haro. Trakten runt Villaescusa de Haro består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien-La Mancha